Bréville ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:
Bréville, Gemeinde im Département Charente

mit Namenszusatz:
Bréville-les-Monts, Gemeinde im Département Calvados
Bréville-sur-Mer, Gemeinde im Département Manche

Bréville ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre de Bréville (1861–1949), französischer Komponist
 Jacques Onfroy de Bréville, genannt „Job“ (1858–1931), französischer Zeichner